Il singolare  del Copa Sevilla 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Albert Ramos era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro  Daniel Gimeno Traver.

Daniel Gimeno Traver ha battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Pere Riba (semifinali, ritirato a causa di colpi di calore)
 Albert Ramos (semifinali)
 Daniel Gimeno Traver (campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (finale)

  Jerzy Janowicz (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Evgenij Donskoj (quarti di finale)
  Nikola Ćirić (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Sevilla 2011